Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Assiniboine”
 Pierwszy „Assiniboine” był pierwotnie niszczycielem służącym w Royal Navy pod nazwą HMS „Kempenfelt”. Brał udział w działaniach II wojny światowej.
 Drugi „Assiniboine” był niszczycielem typu St. Laurent. W służbie w czasie zimnej wojny.

Bibliografia 
 

Assiniboine